

Scienza 
 Francesco Ardissone – botanico italiano

Sport 
 Mario Ardissone – calciatore italiano
 Vincent Ardissone – dirigente sportivo e imprenditore italiano